Закари «Зак» Вульф Гэллиган (; род. 14 февраля 1964 года) — американский актёр, наибольшую известность получивший благодаря ролям в фильмах ужасов «Гремлины», «Гремлины 2: Новенькая партия», «Музей восковых фигур» и «Музей восковых фигур 2: Затерянные во времени».

Биография 
Зак Гэллиган родился 14 февраля 1964 года в Нью-Йорке. Его мать — психолог и психоаналитик Кэрол Галлиган, отец — адвокат Артур Джон Галлиган, партнёр компании «Dickstein Shapiro». У актёра есть сестра Джессика. Закончил Колумбийский университет.

В данный момент Зак преподаёт актёрское мастерство в «Stonestreet Studios».

Карьера 
Начав сниматься на телевидении в начале 1990-х и обратив на себя внимание исполнением роли в «Семейные драмы», Гэллиган добился славы, сыграв в двух франшизах-дилогиях: Билли Пельцера в фильмах «Гремлины» и «Гремлины 2: Новенькая партия», а также Марка Лофтмора в мистических триллерах «Музей восковых фигур» и «Музей восковых фигур 2: Затерянные во времени».

В 1990-х активно снимался в гостевых ролях, появившись в таких популярных телесериалах, как «Мелроуз-Плейс», «Байки из склепа», «Доктор Куин, женщина-врач», «Звёздный путь: Вояджер» и др. Также снимается в фильмах класса «Б» и независимых проектах, многие из которых выходили сразу на видео. Часто появляется в проектах в жанре ужасов и фантастики — снялся в картинах «Чернокнижник 2: Армагеддон», «Киборг 3», «Купидон», «Мутация: Нашествие мух убийц», «Жрица смерти», «Ночные твари», «Топор 3».

VH1 назвал Зака одним из «45 величайших идолов подростков».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Блог Зака Гэллигана 

Выпускники Коллегиальной школы (Нью-Йорк)
Выпускники Колумбийского университета